, un auteur de fiction, frère ainé de Zach Braff ;
 Malcolm Braff (né en 1970), un musicien suisse ;
 Ruby Braff (1927–2003), un trompettiste et cornetiste de jazz américain ;
 Zach Braff (1975-), un acteur et réalisateur américain.